Lalanne est un toponyme et patronyme qui se décompose en « la  », issu du gascon Lana : Lande.

Patronyme 

 Alfredo Lalanne (1983-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Claude Lalanne (1925-2019), sculptrice française ;
 Denis Lalanne (1926-2019), écrivain et journaliste sportif français ;
 Fabrice Lalanne (1971-), joueur français de rugby à XV ;
 Francis Lalanne (1958-), chanteur français ;
 François-Xavier Lalanne (1927-2008), sculpteur français ;
 Gaston Lalanne, (1872-1957), fut un homme politique français ;
 Henri Lalanne (1932-), homme politique français ;
 Jean Lalanne (1756-1841), militaire français ;
 Jean Lalanne (1914-1950), athlète français ;
 Jean-Baptiste Lalanne (1827-1884), homme politique français ;
 Jean-Félix Lalanne (1962-), musicien français, frère de Francis Lalanne ;
 Jean-Louis Lalanne (1954-), footballeur français ;
 Jean-Marc Lalanne (1967-), critique de cinéma français ;
 Jean-Philippe-Auguste Lalanne (1795-1879), prêtre marianiste et éducateur français ;
 Jean-Victor Lalanne (1849-1924), instituteur français et auteur gascon béarnais ;
 Léon Lalanne (1811-1892), ingénieur et homme politique français ;
 Ludovic Lalanne (1815-1898), historien français ;
 Marguerite-Antoinette Lalanne (1786-1866), acrobate et danseuse de corde française ;
 Maxime Lalanne (1827-1886), artiste français ;
 Philippe Lalanne (1965-), footballeur français ;
 Pierrette Lalanne (1935-), première épouse de Jean-Marie Le Pen ;
 René Lalanne (1959-), réalisateur, scénariste français ;
 Sébastien Lalanne, réalisateur, scénariste et directeur artistique français ;
 Stanislas Lalanne (1948-), évêque français.
 Théobald Lalanne (1880-1952), prêtre et linguiste.

Toponyme 

 Lalanne, commune française du Gers ;
 Lalanne, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Lalanne-Arqué, commune française du Gers ;
 Lalanne-Trie, commune française des Hautes-Pyrénées.

Divers 
 Le jardin Lalanne est un jardin situé dans le jardin des Halles, à Paris, dessiné par Claude Lalanne, épouse de François-Xavier Lalanne.

Voir aussi 
 Lanne (homonymie)
 Lannes

Mot gascon
Patronyme occitan